Александер Ри Болдвин III () је амерички глумац, рођен 3. априла 1958. године у Њујорку (САД).

Један је од четворице браће Болдвин, коју чине још глумци Вилијам, Стивен и Данијел Болдвин.

Филмографија 

|-
| 1980-1982 || || -{The Doctors}- || Billy Allison Aldrich || 
|-
| 1983. || || -{Cutter to Houston}- || Dr. Hal Wexler || 
|-
| 1984. || || -{Sweet Revenge}- || Maj. Alex Breen || 
|-
| 1984-1985 || || -{Knots Landing}- || Joshua Rush || 
|-
| 1985. || || -{Love on the Run}- || Sean Carpenter || 
|-
| 1986. || || -{Dress Gray}- || Rysam 'Ry' Slaight || 
|-
| 1987. || || -{The Alamo: Thirteen Days to Glory}- || Col. William Barrett Travis || 
|-
| 1987. || || -{Forever, Lulu}- || Buck || 
|-
| 1988. || || -{She's Having a Baby}- || Davis McDonald || 
|-
| 1988. || Битлђус || -{Beetlejuice}- || Адам Мејтленд || 
|-
| 1988. || Удата за мафију || -{Married to the Mob}- || 'Cucumber' Frank de Marco || 
|-
| 1988. || Запослена девојка || -{Working Girl}- || Mick Dugan || 
|-
| 1988. || || -{Talk Radio}- || Dan || 
|-
| 1989. || || -{Great Balls of Fire!}- || Jimmy Swaggart || 
|-
| 1990. || Лов на Црвени октобар || -{The Hunt for Red October}- || Џек Рајан || 
|-
| 1990. || || -{Miami Blues}- || Frederick J. Frenger Jr. || 
|-
| 1990. || || -{Alice}- || Ed || 
|-
| 1991. || || -{The Marrying Man}- || Charley Pearl || 
|-
| 1992. || || -{Prelude to a Kiss}- || Peter Hoskins || 
|-
| 1992. || Гленгери Глен Рос || -{Glengarry Glen Ross}- || Blake || 
|-
| 1993. || || -{Malice}- || Dr. Jed Hill || 
|-
| 1994. || Бекство || -{The Getaway}- || Carter 'Doc' McCoy || 
|-
| 1994. || Сенка || -{The Shadow}- || Lamont Cranston/The Shadow || 
|-
| 1995. || Трамвај звани жеља || -{A Streetcar Named Desire}- || Stanley Kowalski || 
|-
| 1996. || Поротник || -{The Juror}- || Teacher || 
|-
| 1996. || || -{Heaven's Prisoners}- || Dave Robicheaux || 
|-
| 1996. || Духови са Мисисипија || -{Ghosts of Mississippi}- || Bobby DeLaughter || 
|-
| 1997. || Ивица || -{The Edge}- || Robert Green || 
|-
| 1998. || || -{Thick as Thieves}- || Mackin, 'The Thief' || 
|-
| 1998. || Излазак Меркура || -{Mercury Rising}- || Lt. Col. Nicholas Kudrow || 
|-
| 1998-2003 || || -{Thomas the Tank Engine & Friends}- || || глас 
|-
| 1999. || || -{The Confession}- || Roy Bleakie || 
|-
| 1999. || || -{Scout's Honor}- || Todd Fitter || 
|-
| 1999. || Ја у љубав верујем || -{Notting Hill}- || Џеф Кинг || 
|-
| 1999. || || -{Outside Providence}- || Old Man Dunphy || 
|-
| 2000- || || -{Clerks}- || Leonardo Leonardo || глас 
|-
| 2000. || || -{Thomas and the Magic Railroad}- || Mr. Conductor || 
|-
| 2000. || Нирнберг || -{Nuremberg}- || Justice Robert H. Jackson || 
|-
| 2000. || || -{State and Main}- || Bob Barrenger || 
|-
| 2001. || || -{The Devil and Daniel Webster}- || Jabez Stone || 
|-
| 2001. || Перл Харбор || -{Pearl Harbor}- || Lt. Col. James Doolittle || 
|-
| 2001. || Као пас и мачка || -{Cats & Dogs}- || Butch || глас 
|-
| 2001. || Коначна фантазија || -{Final Fantasy: The Spirits Within}- || Capt. Gray Edwards || глас 
|-
| 2001. || The Royal Tenenbaums || -{The Royal Tenenbaums}- || Verteller || глас 
|-
| 2002. || || -{Path to War}- || Robert McNamara, Secretary of Defense || 
|-
| 2003. || The Cooler || -{The Cooler}- || Shelly Kaplow || National Board of Review Award for Best Supporting Actor
|-
| 2003. || || -{Second Nature}- || Paul Kane || 
|-
| 2003. || Мачак са шеширом || -{The Cat in the Hat}- || Larry Quinn || 
|-
| 2003. || || -{Dreams & Giants}- || Host || 
|-
| 2004. || Невоље са Поли || -{Along Came Polly}- || Stan Indursky || 
|-
| 2004. || Чудновили родитељи || -{The Fairly OddParents in: Channel Chasers}- || Volwassen Timmy Turner || глас 
|-
| 2004. || Савршен кадар || -{The Last Shot}- || Joe Devine || 
|-
| 2004. || Сунђер Боб Коцкалоне || -{The SpongeBob SquarePants Movie}- || Dennis || глас 
|-
| 2004. || Авијатичар || -{The Aviator}- || Juan Trippe || 
|-
| 2005. || Елизабетаун || -{Elizabethtown}- || Phil DeVoss || 
|-
| 2005. || Фрка са Диком и Џејн || -{Fun with Dick and Jane}- || Jack McCallister || 
|-
| 2006. || || -{30 Rock}- || Jack || Еми за најбољег главног глумца у хумористичкој серији, Награда Удружења глумаца за најбољег глумца у хумористичкој серији
|-
| 2006. || || -{Mini's First Time}- || Martin || 
|-
| 2006. || || -{Running with Scissors}- || Norman Burroughs || 
|-
| 2006. || Двострука игра || The Departed || Ellerby || 
|-
| 2006. || Добри пастир || -{The Good Shepherd}- || - || 
|-
| 2007. || || -{Suburban Girl}- || Archie Knox || 
|-
| 2007. || || -{Brooklyn Rules}- || - || 
|-
| 2007. || || -{Shortcut to Happiness}- || - || 
|-
| 2008. || || -{My Best Friend's Girl}- || ||
|-
| 2008. || || -{Madagascar: Escape 2 Africa}- || || глас
|-
| 2008. || || -{Journey to the Edge of the Universe}- || || глас
|-
| 2008. || Породица Бартлет || -{Lymelife}- || Mickey Bartlett || 
|-
| 2009. || || -{My Sister's Keeper}- || ||
|-
| 2009. || Компликовано је || -{It's Complicated}- || Џејк Адлер ||
|-
| 2011. || Провинцијалка || -{Hick}- || ||
|-
| 2012. || Време рока || -{Rock of Ages}- || ||
|-
| 2012. || || -{To Rome with Love}- || ||
|-
| 2012. || Пет легенди || -{Rise of the Guardians}- || Санта Клоз || глас
|-
| 2013. || Несрећна Џасмин || -{Blue Jasmine}- || Хал Франсис ||
|-
| 2013. || || -{Seduced and Abandoned}- || лично ||
|-
| 2014. || Торенте 5: Мисија Еуровегас || -{Torrente 5: Operación Eurovegas}- || Џон Маршал ||
|-
| 2014. || И даље Алис || -{Still Alice}- || Џон Холанд ||
|-
| 2015. || Алоха || -{Aloha}- || ||
|-
| 2015. || Немогућа мисија - Отпадничка нација || -{Mission: Impossible – Rogue Nation}- || ||
|-
| 2015. || || -{Concussion}- || ||
|-
| 2016. || || -{Back in the Day}- || ||
|-
| 2016. || || -{Andron}- || ||
|-
| 2016. || || -{Paris Can Wait}- || ||
|-
| 2016. || || -{Blind}- || ||
|-
| 2016. || || -{Rules Don't Apply}- || ||
|-
| 2017. || Мали шеф || -{The Boss Baby}- || Мали шеф || глас
|-
| 2017. || || -{The Private Life of a Modern Woman}- || || 
|-
| 2018. || || -{The Public}- || || 
|-
| 2018. || Црни члан КККлана || -{BlacKkKlansman}- || др Кенебру Борегард || 
|-
| 2018. || Немогућа мисија: Разилажење || -{Mission: Impossible – Fallout}- || Алан Ханли|| 
|-
| 2018. || Звезда је рођена || -{A Star Is Born}- || глуми себе || (камео)
|-
| 2019. || || -{Drunk Parents}- || || 
|-
| 2019. || || -{Motherless Brooklyn}- || || 
|-
| 2021. || Мали шеф: Породични бизнис || -{The Boss Baby: Family Business}- || Мали шеф || глас
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1958.
Амерички глумци
Амерички гласовни глумци
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Еми